A língua Min do Norte ou Min Bei (), é um grupo de dialetos chineses mutuamente inteligíveis da família linguística Min falado em Nanping, cidade ao noroeste da província de Fujian.

As variedades dos dialetos na província de Fujian eram tradicionalmente divididos em Norte e Sul. No entanto, dialetólogos agora dividem os dialetos Min em mais categorias. Devido a esta definição mais restrita, o Min do Norte cobre os dialetos Shibei (石陂, em Pucheng), Chong an (崇安, em Wuyishan), Xingtian (兴田, em Wuyishan), Wufu (五夫, em Wuyishan), Zhenghe (em Zhenghe), Zhenqian (镇前, em Zhenghe), Jianyang e Jian'ou.

Árvore da família linguística Min

Ver também 
 Línguas sino-tibetanas
 Língua chinesa
 Línguas min
 Min Dong
 Min Nan

Línguas da China